Эрик Розендаль Хансен (; , Раннерс, Дания — ) — датский байдарочник, чемпион и призёр Олимпийских игр в Риме (1960), призёр Олимпийских игр в Мехико (1968).

Спортивная карьера 

Датский каноист-спринтер, выступавший с конца 1950-х до начала 1970-х гг. Представлял гребной клуб Kajakklubben Pagaj.

Участник четырёх Олимпийских игр, начиная с Рима (1960) и заканчивая Мюнхеном (1972). На своих первых Играх в Риме (1960) добился наибольшего успеха, став чемпионом в заездах байдарок-одиночек на 1000 м и бронзовым призёром в эстафете 4×500 м. На летней Олимпиаде в Мехико (1968) был знаменосцем своей страны на церемонии открытия и стал бронзовым призёром в соревнованиях байдарочников-одиночек на 1000 м.

Был обладателем 12 медалей чемпионатов мира и Европы и 37 — национальных первенств Дании. Среди достижений на первенствах мира по гребле на байдарках и каноэ:
чемпион мира в Яйце, Югославия (1963) на дистанции 1000 м, байдарка-одиночка,
четырехкратный серебряный призёр: Яйце, Югославия (1963) и Берлин (1966) — одиночка еа 500 м, Берлин (1966) — 1000 м и Копенгаген (1970) — одиночка на 10000 м.

Ссылки 

 http://www.sports-reference.com/olympics/athletes/ha/erik-hansen-1.html 
 http://dagbladet-holstebro-struer.dk/holstebro/holstebros-stoerste-sportsnavn-nogensinde-er-doed

Гребцы на байдарках и каноэ Дании
Олимпийские чемпионы от Дании
Олимпийские чемпионы по гребле на байдарках и каноэ
Чемпионы летних Олимпийских игр 1960 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1960 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1968 года
Гребцы на байдарках и каноэ на летних Олимпийских играх 1960 года
Гребцы на байдарках и каноэ на летних Олимпийских играх 1964 года
Гребцы на байдарках и каноэ на летних Олимпийских играх 1968 года
Гребцы на байдарках и каноэ на летних Олимпийских играх 1972 года
Чемпионы мира по гребле на байдарках и каноэ
Гребцы на байдарках и каноэ по алфавиту